Arène bezeichnet
 Arène (Furans), Fluss in Frankreich, Region Auvergne-Rhône-Alpes, Nebenfluss des Furans

Arène ist der Familienname folgender Personen:
 Isabelle Arène (* 1958), französische Wasserspringerin
 Josette Arène (* 1924), französische Schwimmerin
 Paul Arène (1843–1896), französischer Schriftsteller 
Siehe auch:
Arene